Горд'яр — название нескольких населённых пунктов:
 Горд'яр — деревня в Глазовском районе Удмуртии.
 Горд'яр — деревня в Дебесском районе Удмуртии.